Farakuy peut désigner :
Farakuy, la commune du département de Bondokuy au Burkina Faso
Farakuy, la commune du département de Nouna au Burkina Faso

Homonymie de localités